KIG steht für:
 Katholische Integrierte Gemeinde, von der römisch-katholischen Kirche ehemals anerkannte apostolische Gemeinschaften, die nach Bekanntwerden der problematischen Zustände aufgelöst wurden
 Kieferorthopädische Indikationsgruppen, ein Einteilungsschema für medizinische Befunde im Bereich der Kieferorthopädie
 Krajowa Izba Gospodarcza, die Polnische Wirtschaftskammer
 Koingnaas Airport (IATA-Code), Flughafen von Koingnaas, Distrikt Namakwa, Südafrika

KI-G steht für:
 Gilbertinseln (ISO-3166-2-Code), eine Kette von 16 Atollen im Pazifik, die zum Inselstaat Kiribati gehören

KiG steht für:
 Die Kirche in ihrer Geschichte, eine im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht erscheinende Lehrbuchreihe

Kig steht für:
 Kig, eine freie Geometrie-Software

kig steht für:
 Kimaama (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf der Yos-Sudarso-Insel, Provinz Papua, Indonesien
 Kurzform für Animegao kigurumi, kostümierte Charaktere mit Gesichtern japanischer Animefiguren

Siehe auch:
 Keig

Abkürzung